Jméno a příjmení Alois Kříž má více známých nositelů:

 Alois Kříž (politik) (1881 – 1945) – politik, poslanec a senátor Národního shromáždění republiky Československé
 Alois Kříž (novinář) (1911 – 1947) – novinář a rozhlasový pracovník